Guzowatka peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Guzowatka, village du powiat d'Ostrołęka
 Guzowatka, village du powiat de Wołomin

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
Guzowatka, village